195 км, 195-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

Казахстан 
 195 км — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога, участок Локоть (эксп. на Малиновое Озеро) — Зыряновск. Код 712634.
 195 км — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога, участок Золотая Сопка (эксп.) — Костанай. Код 684656

Приднестровье 
 195 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 450060

Россия 
 195 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 875184
 195 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 860738
 195 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, участок Сонково — Калязин Пост (Тверская область). Код 050713.
 195 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога на линии Няр — Соликамск (Пермский край). Код 769252
 195 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 608031
 195 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816059
 195 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827710

Украина 
 195 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 421424 (Черкасская область)